Karl Egon zu Fürstenberg kan syfta på följande medlemmar av ätten Fürstenberg:

 Karel Egon I zu Fürstenberg (1729–1787) 
 Karl Egon II zu Fürstenberg (1796–1854)
 Karl Egon III zu Fürstenberg (1820–1892)
 Karl Egon IV zu Fürstenberg (1852–1896)
 Karl Egon V zu Fürstenberg (1891–1973)